Saint Marc désigne plusieurs personnalités, dont des saints des différentes Églises :

Saints

Saints catholiques et orthodoxes 
 Marc l'Évangéliste (), né Jean, surnommé Marcus, auteur de l'Évangile selon Saint Marc, l'un des trois Évangiles synoptiques du Nouveau Testament, évêque d'Alexandrie ; célébré le 25 avril ; il a donné son nom à plusieurs lieux de Venise :
 Basilique Saint-Marc,
 place Saint-Marc,
 quartier de San Marco (Venise).
 Marc de Byblos (), appelé également Jean dans les Actes des Apôtres, distinct de Marc l'Évangéliste, évêque de Byblos ; célébré localement le 27 septembre. 
 Marc, 36 pape en 336 ; célébré localement le 7 octobre.
 Marc († ?), avec Rufin, Valère et leurs compagnons martys en Afrique ; célébrés le 16 novembre.
 Marc de Mésie (), avec Mucien ou Mocios, Paul et un enfant, martyrs en Mésie ; célébrés le 3 juillet.
 Marc l'Ascète (), moine et solitaire près d'Ancyre (Ankara), fête le 5 mars.

Saints et bienheureux de l'Église catholique 
 Marc Barkworth (en)  († 1601), bienheureux, bénédictin, martyr en Angleterre à Tyburn, avec le jésuite Roger Filcock ; célébrés le 27 février. 
 Marc d'Aviano (°1631 - †1699), de son vrai nom Carlo Domenico Cristofori, bienheureux prêtre capucin, ami et conseiller de l'empereur d'Autriche Léopold XI ; célébré le 13 août.

Saints orthodoxes 
 Marc le Fossoyeur (), de la Laure des Grottes de Kiev ; célébré le 29 décembre.
 Marc d'Éphèse, (1444), métropolite qui a participé au concile de Florence, fête le 19 janvier.
 Marc le Crétois († 1643), martyr par la main des Musulmans, en Crète ; célébré le 14 mai. 
 Marc de Chio († 1801), originaire de Smyrne, apostat repenti, martyr par la main des Musulmans sur l'île de Chio ; célébré le 5 juin.

Personnalités portant ce nom de famille 

 Hélie de Saint Marc (°1922-2013), ou Hélie Denoix de Saint Marc, officier français de la Légion étrangère, ancien Résistant et l'un des principaux acteurs du putsch d'Alger de 1961. 
 Renaud Denoix de Saint Marc (°1938 - ), haut fonctionnaire français.

Œuvres 
 Saint Marc, peinture d'Andrea Mantegna (1447-1448).

Autres 
 Saint Marc, une marque de lessive.

Références 

Marc